Пивни́чное (; до 2016 г. Ки́рово) — посёлок городского типа в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 85280-85284. Телефонный код — 6247. Код КОАТУУ — 1411245300.

Население 
Численность населения

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Посёлки городского типа Донецкой области